Ледоко́лы прое́кта 550 ти́па «Амгуэма» — серия советских транспортных ледокольных дизель-электроходов. Суда спроектированы ЦКБ «Айсберг».

История создания

Строительство 
Всего с 1962 по 1975 год построено 15 судов проекта 550.

Первые 10 судов были построены в 1962—1969 годах на ССЗ №199 им. Ленинского Комсомола.

В 1970-1975 годах на Херсонском ССЗ было построено ещё 5 судов данного проекта типа «Капитан Мышевский» (2-я серия типа «Амгуэма»).

Перечень судов 

31.10.1979 года судно "Оленёк" сгорело в Балтийских проливах в результате столкновения с танкером «Генерал Шкодунович». Было отбуксировано в Ленинград. Должно было идти в 25-ю экспедицию, в результате в Антарктиду пошла «Гижига».

 Почта СССР в 1977 году выпустила почтовую марку с изображением дизель-электрохода «Амгуэма».

Ссылки 
Херсонский судостроительный завод

Ледоколы СССР